Rubellatoma är ett släkte av snäckor. Rubellatoma ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kägelsnäckor
Rubellatoma